Dom DeLuise (1933 - 2009) est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est le père des acteurs Peter DeLuise, Michael DeLuise et David DeLuise.
 Peter DeLuise (1966 - ) est un acteur, producteur et réalisateur de films et séries télévisées.
 Michael DeLuise (1969 - ) est un acteur, réalisateur, producteur et monteur américain.
 David DeLuise (1971 - ) est un acteur américain.

Homonymie de patronyme